Ясна — слизова оболонка, що покриває альвеолярний відросток верхньої щелепи і альвеолярну частину нижньої щелепи

Ясна — село в гміні Дзежґонь Штумського повіту Поморського воєводства

Ясна — селище, Олов'яннинський район, Забайкальський край
 Ясна — присілок, Притобольний район, Курганська область